Almarcha kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Almarcha, ort, Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Almarcha (kommun i Spanien), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar